I Feel So Alone är soloprojektet Last Scream's debutalbum som kom ut 2008. I en intervju sa Jim Kurt Hudson att han var väldigt inspirerad av Soundgarden och Nirvana när albumet var på G.

Låtlista
Alla låtar är skrivna av Jim Kurt Hudson.

"Intro" - 00:45
"My Friend took drugs and died" - 02:48
"Distort your Voice" - 04:09
"Her on the top floor" - 03:06
"Morning" - 01:46
"My Dog" - 01:17
"Trying to Quit" - 03:33
"On A Crack" - 02:06
"The End" - 06:33
"Burning the Liars" - 07:08

Bonusspår
Bonusspåren varierar sig och finns med i slumpmässiga utgåvor

"Surface And Cold Red" - 03:09
Enligt Jim är spåret inspirerat av Queens of the Stone Age-låten 3's & 7's.

"Tumor" - 12:09. 
Tumor har ett eget spår (13) men Burning the Liars har 3-minuters tystnad inom sig ändå. Efter de 3 tysta minuterna hörs ett blad vändas och spår 13 börjar.

"Baby Puke" 02:04
"Kort, Sjukt, Slut" - Jim Kurt Hudson

Musikalbum 2008